MBS est un sigle, qui peut signifier :
 Mainichi Broadcasting System, une chaîne de télévision japonaise basée à Ōsaka ;
 Le micro brise le silence, un groupe de rap algérien ;
 Mobile search, un système de radiomessagerie ;
 Mohammed ben Salmane, vice-prince héritier et second vice-Premier ministre (2015-2017) puis prince héritier et premier vice-Premier ministre d'Arabie saoudite (depuis 2017) ;
 Montpellier Business School, l'école de commerce basée à Montpellier, en France ;
 Mortgage-Backed Security (« titre adossé à des créances hypothécaires »), un titre hypothécaire ;
 Mutual Broadcasting System, un réseau radiophonique américain.